

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Barcza – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Masłów
 Barcza – część wsi Czułów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Barcza – przysiółek wsi Gruszka w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk

Inne 
 Barcza – szczyt w Górach Świętokrzyskich
 Rezerwat przyrody Barcza